Fengxiang bezeichnet:

 Fengxiang (凤翔县), Kreis der Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Fengxiang (Anding) (凤翔镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anding von Dingxi in der chinesischen Provinz Gansu
 Fengxiang (Luobei) (凤翔镇), Großgemeinde im Kreis Luobei in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fengxiang (Zhongshan) (凤翔镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Fengxiang (Chenghai) (凤翔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chenghai von Shantou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fengxiang (Linxiang) (凤翔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Linxiang von Lincang in der chinesischen Provinz Yunnan